Rivarolo Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont) 
 Rivarolo del Re ed Uniti, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije) 
 Rivarolo Genovese, een plaatsin de Italiaanse gemeente Genua
 Rivarolo Mantovano, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantua (regio Lombardije)